Los cinodontos (Cynodontia, griego «dientes de perro») son un clado de terápsidos que aparecieron por primera vez en el Carbonífero, hace unos 300 millones de años. El grupo incluye a todos los modernos mamíferos, así como a sus antepasados extintos y a parientes cercanos. Los cinodontes no mamíferos se extendieron por todo el sur de Gondwana y están representados por fósiles de América del Sur, África, India y la Antártida. En los continentes del norte, los fósiles se han encontrado en el este de América del Norte, así como en Bélgica y el noroeste de Francia. Cynodontia es uno de los grupos más diversos de terápsidos.

Evolución 

Los cinodontos junto a los gorgonópsidos y Therocephalia, forman parte del grupo de terápsidos llamados teriodontos.

El cinodonto más primitivo conocido es Charassognathus. Otros cinodontos conocidos fueron Procynosuchidae, una familia que incluye los géneros Procynosuchus y Dvinia. Los cinodontos están entre los pocos grupos de sinápsidos que sobrevivieron a la Extinción masiva del Pérmico-Triásico y se recobraron lentamente después de la extinción. 

Los cinodontos más extendidos son del clado Eucynodontia. Los géneros más representativos de este grupo comprenden los carnívoros Cynognathus, los herbívoros Traversodontidae, y pequeños mamiferoides como Tritylodontidae y Trithelodontidae.

En algún momento del Triásico Medio, de uno o ambos de los  linajes Tritylodontidae o Trithelodontidae, derivarían en los mamaliaformes; los cuales posteriormente darían origen a los mamíferos verdaderos.

Características
Los cinodontes poseían los huesos cuadrado-articulares más pequeños que los reptiles, con el hueso cuadrado y el dentario más grandes y cercanos uno al otro, como una etapa de transición evolutiva entre los sinápsidos primitivos (que forman la articulación del maxilar inferior entre el cuadrado del cráneo y el angular de la mandíbula) y los mamíferos, cuya junta está estructurada por el dentario (un solo hueso para el maxilar inferior) articulado con el escamoso del cráneo.

Es probable que los cinodontos fueran al menos parcialmente (si no por completo), animales de sangre caliente, con cubierta de pelo que les habría ayudado a mantener la temperatura.  

Durante su evolución los dientes que inicialmente estaban diseñados para sujetar y desgarrar la presa para luego tragarla entera, cambiaron para dar paso a dientes especializados, entre ellos los molares, para mejorar la masticación de comida y propiciar una digestión rápida. Además la mandíbula de los cinodontos tenía un número menor de huesos comparada con los reptiles. Algunos de estos huesos migraron hacia la parte posterior para desempeñar una función por completo distinta como parte del oído medio.    

La audición mejorada permitía a estos animales relacionarse mejor con su ambiente, eso exigía una mejora en la capacidad cerebral para procesar el cúmulo de información auditiva al que tenían acceso. También desarrollaron un paladar secundario en el techo de la cavidad bucal, innovación que les permitía masticar y respirar al mismo tiempo; este carácter sigue presente en todos los mamíferos.

Taxonomía 

 
Cladograma según un estudio de Liu y Olsen de 2010:

Véase también 
 Evolución de los mamíferos
 Lista de sinápsidos
 Triconodontos
 Suotéridos
 Euterodontes
 Mammaliaformes

Referencias

Enlaces externos